Annuitet kan avse:

Annuitetslån – en låneform där låntagaren periodiskt erlägger ett fast belopp, annuitet eller annuitetsbelopp, för ränta och amortering tillsammans
Annuitetsmetoden – en metod för investeringskalkyl